Drijenčić ist der Familienname folgender Personen:

 Mladen Drijenčić (* 1965), bosnisch-herzegowinischer Basketballtrainer
 Robert Drijenčić (* 1996), deutscher Basketballspieler